Quassuk bezeichnet:
 Quassuk (Berg, Ivittuut), Berg im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Quassuk (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Quassuk (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Quassuk (Berg, Akia), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Quassuk (Berg, Ujarassuit Kangerluat), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland